Balt může znamenat:
 Baltské moře – moře v Severní Evropě, východně od Severního moře
 Baltské státy, Pobaltí – skupina tří států
 Baltský region – širší region kolem Baltského moře
 Baltové – příslušník historického národa Baltů
 Baltský po vyrovnání, výškový geodetický systém využívaný v Česku